En pickup kan være:
 Pickup (guitar) – en enhed på en elektrisk guitar.
 Pickup (bil) – en slags lille åben varevogn.
 Pickup (grammofon) – en del af en grammofon.